Występy w europejskich pucharach bułgarskiego klubu piłkarskiego Łudogorec Razgrad.

Wykaz spotkań pucharowych

2012–2020

2021–

Bibliografia 
 

Łudogorec Razgrad
Bułgarskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach